Komitet Akcji Antybolszewickiej
 rodzinna angiopatia amyloidowa
 Confederation of African Athletics
 tętniaki tętnic wieńcowych
 Civil Aviation Authority

Zobacz też: caá – zmielone liście ostrokrzewu paragwajskiego